świątek – drewniana rzeźba o tematyce religijnej

Osoby 
 Adam Świątek (ur. 1952) – polityk
 Adam Świątek (ur. 1990) – piłkarz ręczny
 Adrian Świątek (ur. 1986) – piłkarz
 Andrzej Świątek (ur. 1958) – hokeista
 Bogusława Czuprynówna-Świątek ur. 1920 – aktorka
 Helena Świątek (ur. 1924) – działaczka podziemia
 Iga Świątek (ur. 2001) – polska tenisistka
 Jerzy Świątek (ur. 1949) – samorządowiec
 Kazimierz Świątek (ur. 1914) – biskup
 Marcin Świątek – łyżwiarz
 Romuald Świątek-Horyń – historyk
 Tadeusz Świątek (ur. 1961) – piłkarz